La liste des lycées la région Occitanie comprend tous les lycées généraux, technologiques et professionnels de cette région française. Ils sont ici classés par département puis par commune et certains bénéficient d'une brève présentation. Depuis les lois de décentralisation de 1982, leur construction et leurs locaux sont à la charge du conseil régional d'Occitanie.

La région Occitanie est divisée en deux académies : l'Académie de Montpellier et l'Académie de Toulouse.

Historique 

Le , Georges Frêche, président du conseil régional de Languedoc-Pyrénées, annonce les noms que le conseil régional souhaite donner à plusieurs lycées qui ne portaient pas le nom d'une personnalité. À la rentrée 2006 après discussions et polémiques, la plupart de ces établissements sont effectivement rebaptisés, perdant leurs noms liés à la parcelle (Mas de Tesse, Clos Banet) ou à la région (pic Saint-Loup, Camargue) pour des noms de personnalités (Jules Ferry, Pablo Picasso, Jean Jaurès) sans lien direct avec leur emplacement ou leur histoire. Depuis les années 2000, la région Occitanie se donne des moyens nécessaires pour la construction de nouveaux établissements de qualité, dont certains sont considérés comme des chefs d'oeuvre architecturaux, environnementaux et high-tech (tels le Lycée Georges Frêche à Montpellier ou le Lycée Marc Bloch à Sérignan). L'accroissement constant de la population, la saturation des établissements existants et la volonté d'offrir une vitrine d'excellence en matière éducative... explique le choix opéré par la région Occitanie depuis quelques années.

En 2016 la région Occitanie Occitanie Pyrénées Méditerranée dédie un budget de 32 millions d'euros à la rénovation des lycées de la région.

Ariège

Ferrières-sur-Ariège 
 Lycée professionnel Jean-Durroux portant le nom de Jean Durroux

Foix 
Lycée général et technologique Gabriel-Fauré portant le nom de Gabriel Fauré

Lavelanet 
Lycée des métiers Joseph-Marie-Jacquard portant le nom de Joseph Marie Jacquard

Mirepoix 
Cité scolaire de Mirepoix comprenant un collège et un lycée général et technologique

Pamiers 
Lycée général et technologique privé Institution Notre-Dame
Lycée polyvalent Pyrène portant le nom de Pyrène
Lycée d'enseignement général et technologique agricole
Lycée technologique privé Les Jacobins
Établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Guy Villeroux

Saint-Girons 
Lycée général et technologique du Couserans
Lycée des métiers Aristide-Bergès portant le nom d'Aristide Bergès
Lycée professionnel des métiers François-Camel portant le nom de François Camel

Saverdun 
Lycée des métiers Dr Philippe-Tissié portant le nom du médecin français Philippe Tissié

Aude

Carcassonne 
 Lycée général et technologique public Paul-Sabatier portant le nom de Paul Sabatier
 Lycée polyvalent et professionnel Jules-Fil portant le nom de Jules Fil
 Lycée professionnel Charles-Cros portant le nom de Charles Cros
 Lycée polyvalent privé Saint-François
 Lycée polyvalent privé Saint-Stanislas
 Lycée agricole Charlemagne portant le nom de l’empereur Charlemagne

Castelnaudary 
 Lycée polyvalent public Germaine-Tillion portant le nom de Germaine Tillion
 Lycée professionnel agricole Pierre-Paul-Riquet portant le nom de Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, ingénieur qui a permis la réalisation du canal du Midi
 Lycée d'enseignement agricole privé La Rouatière (Souilhanels)

Lézignan-Corbières 
 Lycée polyvalent public Ernest Ferroul portant le nom d'Ernest Ferroul

Limoux 
 Lycée polyvalent public Jacques-Ruffié portant le nom de Jacques Ruffié
 Institut Saint-Joseph de Limoux (lycée agricole, technologique et général privé)

Narbonne 
 Lycée général public Docteur-Lacroix
 Lycée polyvalent Louise Michel
 Lycée polyvalent privé Beauséjour
 Lycée professionnel agricole public Martin-Luther-King

Quillan 
 Lycée professionnel public Édouard-Herriot

Aveyron

Aubin 
Lycée des métiers du bois et de l'habitat

Decazeville 
Lycée polyvalent La Découverte

Espalion 
Lycée général privé Immaculée Conception

Monteils 
Lycée général et technologique privé François-Marty portant le nom de François Marty

Millau 
Lycée général et technologique privé Jeanne-d'Arc portant le nom de Jeanne d'Arc
Lycée polyvalent Jean-Vigo portant le nom de Jean Vigo

Rodez 
Lycée général et lycée des métiers Ferdinand-Foch portant le nom de Ferdinand Foch
Lycée général et technologique privé François-d'Estaing portant le nom de François d'Estaing
Lycée général et technologique privé Louis-Querbes portant le nom de Louis Querbes
Lycée polyvalent Alexis-Monteil portant le nom d'Alexis Monteil
Lycée d'enseignement général et technologique agricole La Roque

Saint-Affrique 
Lycée général et technologique privé Saint-Gabriel
Lycée polyvalent Jean-Jaurès portant le nom de Jean Jaurès
Lycée professionnel agricole La Gazotte

Villefranche-de-Rouergue 
Lycée polyvalent Raymond-Savignac portant le nom de Raymond Savignac
Lycée général et technologique privé Saint-Joseph
Lycée d'enseignement général et technologique agricole Beauregard
Établissement régional d'enseignement adapté (EREA)

Gard

Alès 
 Lycée polyvalent public et technologique Jean-Baptiste-Dumas, portant le nom du chimiste Jean-Baptiste Dumas
 Lycée professionnel public Jean-Baptiste-Dumas, portant également le nom de Jean-Baptiste Dumas
 Lycée polyvalent privé Bellevue
 Lycée technique privé Lasalle
 Lycée professionnel privé Lasalle
 Lycée professionnel privé Centre Cévenol

Bagnols-sur-Cèze 
Depuis le , les lycées de la ville se répartissent comme suit :
Lycée polyvalent Albert-Einstein portant le nom d’Albert Einstein qui rassemble le site Vigan-Braquet (ex-lycée général et technologique Georges-Brassens et lycée professionnel Georges-Brassens, qui portaient le nom de Georges Brassens) et le site Léon-Blum (ex-lycée Gérard-Philipe portant le nom de Gérard Philipe).
Lycée professionnel privé Sainte-Marie.

Beaucaire 
 Lycée professionnel Paul-Langevin portant le nom de Paul Langevin
 Lycée professionnel privé Sainte-Marie

Milhaud 
 Lycée Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz portant le nom de Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

Nîmes 
 Lycée général Alphonse-Daudet portant le nom d’Alphonse Daudet, premier lycée de Nîmes, fondé dans l'ancien hôpital de la charité.
 Lycée polyvalent et technologique Philippe-Lamour portant le nom de  Philippe Lamour
 Lycée polyvalent et technologique Montaury, renommé lycée Albert-Camus en l’honneur d’Albert Camus en 2006
 Lycée agricole Marie-Durand à Rodilhan
 Lycée technique Dhuoda portant le nom de la princesse Dhuoda : école pratique supérieure fondée en 1936, transformée en lycée technique
 Lycée polyvalent Camargue renommé lycée Ernest-Hemingway en l’honneur d’Ernest Hemingway en 2006.
 Lycée professionnel G.-Darboux
 Lycée professionnel Frédéric-Mistral portant le nom de Frédéric Mistral
 Lycée professionnel Jules-Raimu portant le nom de Jules Raimu
 Lycée professionnel hôtelier Voltaire portant le nom de Voltaire (autrefois nommé L’Étincelle)
 Lycée d'Alzon
 Lycée professionnel et général Saint-Vincent-de-Paul portant le nom de saint Vincent de Paul

Rodilhan 
 Lycée agricole Marie-Durand portant le nom de Marie Durand

Saint-Christol-lès-Alès 
 Lycée polyvalent public Jacques-Prévert portant le nom de Jacques Prévert

Saint-Jean-du-Gard 
 Lycée d'enseignement professionnel Marie-Curie (portant le nom de Marie Curie) à Saint-Jean-du-Gard.

Uzès 

 Lycée Charles-Gide portant le nom de Charles Gide
 Lycée professionnel Guynemer portant le nom de Georges Guynemer

Le Vigan 
 Lycée polyvalent André-Chamson portant le nom d’André Chamson

Villeneuve-lès-Avignon 
 Lycée général et technologique Jean-Vilar portant le nom de Jean Vilar

Haute-Garonne

Auzeville-Tolosane 
Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Toulouse

Bagnères-de-Luchon 
 Lycée général et technologique Edmond-Rostand portant le nom d'Edmond Rostand

Blagnac 
 Lycée général privé Cours Molière
 Lycée général et technologique privé Le Ferradou
 Lycée polyvalent Saint-Exupéry portant le nom d'Antoine de Saint-Exupéry

Colomiers 
 Lycée international Victor-Hugo portant le nom de Victor Hugo
 Lycée des métiers Eugène-Montel portant le nom d'Eugène Montel

Cugnaux 
 Lycée général et technologique Henri-Matisse portant le nom d'Henri Matisse

Fonsorbes 
 Lycée général Clémence-Royer portant le nom de Clémence Royer

Fronton 
 Lycée général Pierre-Bourdieu portant le nom de Pierre Bourdieu, célèbre sociologue. C'est le premier lycée en France à porter son nom.

Gourdan-Polignan 
 Lycée polyvalent Paul Mathou

Labège 
 Lycée technologique professionnel agricole privé La Cadène

Montauban-de-Luchon 
 Lycée professionnel des métiers du bois

Muret 
 Lycée général et technologique Pierre-d'Aragon portant le nom de Pierre II d'Aragon
 Lycée polyvalent Charles-de-Gaulle portant le nom de Charles de Gaulle
 Établissement régional d'enseignement adapté (EREA)

Ondes 
 Lycée d'enseignement général et technologique agricole

Pibrac 
 Lycée général et technologique Nelson-Mandela, portant le nom de Nelson Mandela

Pins-Justaret 
 Lycée polyvalent Jean-Pierre-Vernant portant le nom de Jean-Pierre Vernant

Revel 
 Lycée général et technologique Vincent-Auriol portant le nom de Vincent Auriol
 Lycée professionnel des métiers de l'ameublement

Saint-Gaudens 
 Lycée général et technologique privé Sainte-Thérèse
 Lycée polyvalent régional de Bagatelle
 Lycée professionnel Élisabeth-et-Norbert-Casteret portant le nom d'Élisabeth et de Norbert Casteret
 Lycée professionnel agricole

Saint-Orens-de-Gameville 
 Lycée général et technologique Pierre-Paul-Riquet, lycée de l'espace portant le nom de Pierre-Paul Riquet

Seilh 
 Lycée général privé l'Annonciation

Toulouse 
 Lycée général privé Le Caousou
 Lycée général Pierre-de-Fermat portant le nom de Pierre de Fermat
 Lycée général public Saint-Sernin
 Lycée général et technologique des Arènes
 Lycée général et technologique privé Cours Rousselot Voltaire
 Lycée général et technologique privé Émilie-de-Rodat portant le nom de Émilie de Rodat
 Lycée général et technologique Marcelin-Berthelot portant le nom de Marcellin Berthelot
 Lycée général et technologique privé Montalembert Les Maristes
 Lycée général et technologique Ozenne
 Lycée général et technologique privé Sainte-Marie-de-Nevers
 Lycée général et technologique privé Sainte-Marie-des-Champs
 Lycée général et technologique Toulouse-Lautrec portant le nom d'Henri de Toulouse-Lautrec
 Lycée polyvalent Bellevue
 Lycée polyvalent Déodat-de-Séverac portant le nom de Déodat de Séverac
 Lycée polyvalent Raymond-Naves portant le nom de Raymond Naves
 Lycée polyvalent Rive Gauche
 Lycée polyvalent privé Saint-Joseph
 Lycée polyvalent Stéphane-Hessel portant le nom de Stéphane Hessel
 Lycée professionnel Guynemer portant le nom de Georges Guynemer
 Lycée professionnel Renée Bonnet
 Lycée professionnel Roland-Garros portant le nom de Roland Garros
 Lycée des métiers de la vente et de la mode Gabriel-Péri portant le nom de Gabriel Péri
 Lycée des métiers Hélène-Boucher portant le nom d'Hélène Boucher
 Lycée des métiers Joseph-Gallieni portant le nom de Joseph Gallieni
 Lycée des métiers du bâtiment Urbain-Vitry portant le nom d'Urbain Vitry
 Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie

Tournefeuille 
 Lycée polyvalent Marie-Louise-Dissard-Françoise portant le nom de Marie-Louise Dissard

Villefranche-de-Lauragais 
 Lycée polyvalent Léon-Blum portant le nom de Léon Blum

Gers

Auch 
 Lycée général et technologique privé Oratoire Sainte-Marie
 Lycée polyvalent Le Garros
 Lycée polyvalent Pardailhan

Condom 
 Lycée général et technologique Bossuet

L'Isle-Jourdain 
 Lycée général et technologique Joseph Saverne

Lectoure 
 Lycée général privé Saint-Joseph
 Lycée polyvalent Maréchal-Lannes portant le nom de Jean Lannes

Masseube 
 Lycée polyvalent privé La Salle Saint-Christophe

Mirande 
 Lycée polyvalent Alain-Fournier portant le nom d'Alain Fournier
 Lycée professionnel agricole

Nogaro 
 Lycée polyvalent d'Artagnan portant le nom de D'Artagnan

Riscle 
 Lycée professionnel agricole

Samatan 
 Lycée professionnel Clément-Ader portant le nom de Clément Ader

Hérault 
En 2018 le Ministère de l'éducation nationale publie la liste des classements des lycées selon le taux de réussite au baccalauréat. Pour l'Hérault les résultats sont publiés par la Gazette de Montpellier.

Agde 
 Lycée Auguste-Loubatières portant le nom d’Auguste Loubatières

Bédarieux 
 Lycée Ferdinand-Fabre portant le nom de Ferdinand Fabre
 Lycée professionnel privé Le Parterre.
 Lycée professionnel Fernand-Léger portant le nom de Fernand Léger

Béziers 
 Lycée général Henri-IV, portant le nom du roi Henri IV de France, est un des plus anciens établissements de l'académie.
 Lycée professionnel Jean-Mermoz portant le nom de Jean Mermoz
 Lycée Jean-Moulin, porte le nom du résistant Jean Moulin, natif de Béziers.
 Lycée professionnel privé Le Sacré-Cœur
 Lycée polyvalent privé  La Trinité

Castelnau-le-Lez 
 Lycée polyvalent Georges-Pompidou portant le nom de Georges Pompidou : situé au nord-est de Castelnau-le-Lez
 Lycée professionnel et d'apprentissage La Frondaie : situé près du centre historique de Castelnau, le lycée est renommé lycée professionnel et d'apprentissage Honoré-de-Balzac portant le nom d’Honoré de Balzac par le conseil régional en 2005

Clermont-l'Hérault 
 Lycée général René-Gosse
 Lycée privé Saint-Paul
 Lycée professionnel privé Cep-d'or

Gignac 
 Lycée privé des Techniques Agricoles, Horticoles et Paysagères.
 Lycée polyvalent Simone Veil portant le nom de Simone Veil (ouverture septembre 2020)

Lattes 
 Lycée polyvalent et professionnel Jean-François-Champollion portant le nom de Jean-François Champollion

Lodève 
 Lycée polyvalent Joseph-Vallot portant le nom de Joseph Vallot.

Lunel 
 Lycée Louis-Feuillade portant le nom de Louis Feuillade : lycée polyvalent public qui forme aussi aux BTS A.G.P (Assistant de Gestion PME-PMI) et C.G.O (comptabilité et gestion des organisations).
 Lycée Victor-Hugo portant le nom de Victor Hugo : lycée polyvalent public. Cf. .

Montferrier-sur-Lez 
 Lycée privé Saint-Joseph - La Pierre rouge : installé dans le quartier des Beaux-Arts, au nord de l'Écusson, à Montpellier, le lycée déménage à Montferrier-sur-Lez dans des locaux plus grands à la rentrée 2009.

Montpellier 
 Lycée Joffre portant le nom du maréchal Joffre
 Lycée Clemenceau portant le nom de Georges Clemenceau
 Lycée international Jules-Guesde (ancien « lycée du Mas-de-Tesse ») portant le nom de Jules Guesde
 Lycée technique Jean-Mermoz portant le nom de Jean Mermoz.
 Lycée général et technologique Jean-Monnet
 Lycée professionnel Jules-Ferry, anciennement Lycée La Colline, situé dans la partie Ouest de la ville, quartier de La Chamberte.
 Lycée technique et professionnel de l'hôtellerie et du tourisme Georges-Frêche portant le nom de Georges Frêche
 Lycée agricole Frédéric-Bazille-Agropolis :
 Lycée professionnel Léonard-de-Vinci portant le nom de Léonard de Vinci
 Lycée privé Nevers. Établissement polyvalent et professionnel : séries professionnelles bac pro (avec option facultative européenne espagnol) Communication, comptabilité et commerce séries générales: L, ES et S, technologiques : CFE, Com, CGRH. Post bac : quelques BTS.
 Lycée privé Notre-Dame-de-la-Merci (orientation catholique),
 Lycée professionnel privé Turgot portant le nom de Turgot, dans le quartier d'activités du Parc Euromédecine.
 Lycée technique privé Duclaux.

Pézenas 
 Lycée général et technologique Jean-Moulin portant le nom de Jean Moulin
 Lycée agricole public Charles-Marie-de-la-Condamine portant le nom de Charles Marie de la Condamine
 Lycée agricole privé Bonne Terre
 Lycée professionnel Charles-Alliès

Saint-Clément-de-Rivière 
 Lycée Jean-Jaurès portant le nom de Jean Jaurès ou lycée Pic Saint-Loup portant le nom du pic Saint-Loup

Saint-Pons-de-Thomières 
 Lycée professionnel Jacques-Brel portant le nom de Jacques Brel.

Sérignan 
 Le Lycée polyvalent méditerranéen Marc-Bloch porte le nom du résistant et médiéviste que fut Marc Bloch.

Sète 
 Lycée professionnel Charles-de-Gaulle portant le nom de Charles de Gaulle.
 Lycée général, technologique et professionnel Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie portant les noms d’Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot-Curie.
 Lycée privé Saint-Joseph.
 Lycée d’État Paul-Valéry portant le nom de Paul Valéry : lycée général traditionnel, héritier du collège royal de la ville
 Lycée maritime Paul-Bousquet

Lot

Cahors 
 Lycée général et technologique privé Saint-Étienne
 Lycée polyvalent Clément-Marot portant le nom de Clément Marot
 Lycée polyvalent Gaston-Monnerville portant le nom de Gaston Monnerville

Figeac 
 Lycée général et technologique privé Jeanne d'Arc
 Lycée général et technologique agricole
 Lycée polyvalent Champollion portant le nom de Jean-François Champollion

Gourdon 
 Lycée polyvalent Léo-Ferré portant le nom de Léo Ferré

Le Montat 
 Lycée professionnel agricole des Territoires

Saint-Céré 
 Lycée général Jean-Lurçat portant le nom de Jean Lurçat

Souillac 
 Lycée polyvalent Louis-Vicat portant le nom de Louis Vicat
 Lycée des métiers hôteliers Quercy-Périgord

Lozère

Langogne 
 Lycée Sacré-Cœur : privé, général et technologique
 Lycée Saint-Joseph : privé, professionnel
 Annexe du LP Émile-Peytavin : public, professionnel

Mende 
 Lycée Plaisance : privé, professionnel, bâtiment, est transféré au lycée Notre-Dame.
 Lycée Émile-Peytavin : public, professionnel, général et technologique
 Lycée Chaptal portant le nom de Jean-Antoine Chaptal : public, général
 Lycée Notre-Dame : privé, professionnel, général et technologique

Marvejols 
 Lycée Terre Nouvelle (ex-Bouldoire) : agricole
 Lycée Saint-Joseph : général, technologique, professionnel privé.

Saint-Chély-d'Apcher 
 Lycée du Sacré-Cœur : privé catholique, lycée hôtelier et lycée industriel.
 Lycée général et technologique Théophile-Roussel portant le nom de Théophile Roussel.

Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost 
 Lycée général et technologique René-Billères portant le nom de René Billères

Aureilhan 
 Lycée professionnel Sixte Vignon portant le nom de Sixte Vignon

Bagnères-de-Bigorre 
 Lycée polyvalent Victor-Duruy portant le nom de Victor Duruy

Lannemezan 
 Lycée général Michelet portant le nom de Jules Michelet

Lourdes 
 Lycée général et technologique privé Peyramale-Saint-Joseph
 Lycée polyvalent de la Serre de Sarsan
 Lycée professionnel de l'Arrouza

Monléon-Magnoac 
 Lycée polyvalent privé Notre-Dame de Garaison

Tarbes 
 Lycée général privé Catholique Jeanne d'Arc portant le nom de Jeanne d'Arc
 Lycée général Théophile-Gautier portant le nom de Théophile Gautier
 Lycée général et technologique Marie-Curie portant le nom de Marie Curie
 Lycée polyvalent Jean-Dupuy portant le nom de Jean Dupuy
 Lycée technologique privé Pradeau-La Sède Saint-Pierre
 Lycée professionnel Lautréamont portant le nom de Lautréamont
 Lycée professionnel Reffye portant le nom de Reffye
 Lycée professionnel agricole et horticole Adriana

Vic-en-Bigorre 
 Lycée polyvalent Pierre-Mendès-France portant le nom de Pierre Mendès-France
 Lycée agricole et forestier Jean-Monnet portant le nom de Jean Monnet

Pyrénées-Orientales

Argelès-sur-Mer 
 Lycée polyvalent Christian Bourquin portant le nom de Christian Bourquin. Il a ouvert dès la rentrée 2015.

Canet-en-Roussillon 
 Lycée polyvalent Rosa-Luxemburg portant le nom de Rosa Luxemburg, spécialisé dans les métiers de la mer et le secteur professionnel. Il a  ouvert dès la rentrée 2007.

Céret 
 Lycée Déodat-de-Séverac portant le nom de Déodat de Séverac
 Lycée BeauSoleil (cf. ) :
 BEPA services aux personnes
 Bac pro service en milieu rural

Font-Romeu 
 Lycée Pierre-de-Coubertin portant le nom de Pierre de Coubertin : lycée climatique et sportif ; centre d'entraînement en altitude

Perpignan 
 Lycée polyvalent François-Arago portant le nom de François Arago, héritier du collège royal, c'est le plus ancien établissement de la ville allant du second cycle aux classes préparatoires scientifiques.
 Lycée Pablo-Picasso portant le nom de Pablo Picasso, précédemment Clos Banet
 Lycée technologique Jean-Lurçat portant le nom de Jean Lurçat
 Lycée polyvalent Aristide-Maillol portant le nom d’Aristide Maillol
 Lycée professionnel Charles-Blanc qui porte le nom du résistant Charles Blanc
 Lycée régional hôtelier Léon-Blum portant le nom de Léon Blum
 Lycée privé Notre-Dame de Bon Secours, accueillant des classes préparatoires économiques et commerciales.
 Lycée privé Saint-Louis de Gonzague
 Lycée privé professionnel et technologique Sainte-Louise de Marillac

Prades 
 Lycée Charles-Renouvier portant le nom de Charles Renouvier

Rivesaltes 
 Lycée professionnel agricole Claude-Simon portant le nom de l'écrivain, Prix Nobel de littérature, Claude Simon.

Saint-Cyprien 

 Lycée privé Saint Pierre de la Mer

Théza 
 Lycée d'enseignement général et technologique agricole Federico-Garcia-Lorca, portant le nom de Federico García Lorca

Villelongue-dels-Monts 
 Lycée professionnel Alfred-Sauvy portant le nom d’Alfred Sauvy, établissement sensible.

Tarn

Albi 
 Lycée polyvalent Louis Rascol.
 Lycée général Lapérouse.
 Lycée professionnel Toulouse-Lautrec.
 Lycée général Bellevue.
 Lycée général et technologique public Albi-Fontlabour
 Lycée privé d'Amboise
 Lycée privé Sainte Cécile

Carmaux 
 Lycée polyvalent Jean Jaurès.

Castres 
 Lycée polyvalent La Borde Basse.
 Lycée des métiers du paramédical et du tertiaire Anne Veaute.
 Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre.

Verdalle 
 Lycée Agricole privé de Touscayrats

Gaillac 
 Lycée général et technologique Victor Hugo.

Graulhet 
 Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille.

Lavaur 
 Lycée général Las Cases.

Mazamet 
 Cité scolaire de Mazamet - Lycée général et technologique Maréchal Soult.
 Cité scolaire de Mazamet - Lycée professionnel Marie-Antoinette Riess.
 Lycée professionnel hôtelier.

Saint-Amans-Soult 
 Lycée privé André Alquier - Lycée agricole privé : forestier et gestion des milieux naturels et de la faune

Tarn-et-Garonne

Castelsarrasin 
 Lycée général et technologique Jean de Prades, du nom du théologien, né à Castelsarrasin.

Caussade 
 Lycée général et technologique Claude Nougaro, du nom du célèbre chanteur toulousain.
 Lycée professionnel Jean-Louis Etienne, du nom du médecin et explorateur né dans le Tarn.

Moissac 
 Lycée général François Mitterrand, du nom de l'ancien président de la République Française.

Montauban 
 Lycée polyvalent Antoine-Bourdelle, du nom du célèbre sculpteur montalbanais.
 Lycée général Jules-Michelet, du nom de l'historien.

Montech 
 Lycée polyvalent Olympe-de-Gouges, portant le nom d'Olympe de Gouges

Valence-D'Agen 
 Lycée polyvalent Jean Baylet, du nom de l'ancien député de Tarn-et-Garonne.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Languedoc-Roussillon
Lycees